Liste der Präsidenten der Marshallinseln.

Weblinks 
 Marshall Islands auf worldstatesmen.org

!
Marshallinseln
Marshallinseln